Red Rock es el nombre de dos localidades en Arizona, EE. UU.:

 Red Rock (condado de Apache, Arizona)
 Red Rock (condado de Pinal, Arizona)